Mieres (Astúrias), um município da Espanha na província e comunidade autónoma das Astúrias.
 Mieres (Catalunha), um município da Espanha na província de Girona, comunidade autónoma da Catalunha

Desambiguações de topônimos